Пионерское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Камчатский край 
 Пионерское сельское поселение — входит в Елизовский район

Курганская область
 Пионерское сельское поселение — входит в Макушинский район

Рязанская область
 Пионерское сельское поселение — входит в Рыбновский район

Смоленская область
 Пионерское сельское поселение — входит в Смоленский район